Tympanis — рід грибів родини Tympanidaceae. Назва вперше опублікована 1790 року.

Класифікація 
До роду Tympanis відносять 125 видів:
 Tympanis abietina
 Tympanis abietis
 Tympanis acericola
 Tympanis acerina
 Tympanis acerina
 Tympanis acicola
 Tympanis alnea
 Tympanis alpina
 Tympanis amelanchieris
 Tympanis amphibola
 Tympanis amphiboloides
 Tympanis antarctica
 Tympanis aparines
 Tympanis ariae
 Tympanis aterrima
 Tympanis atrovirens
 Tympanis aucupariae
 Tympanis bacillifera
 Tympanis bicolor
 Tympanis buchsii
 Tympanis bupleuri
 Tympanis cephalanthi
 Tympanis cerasi
 Tympanis cinerescens
 Tympanis columnaria
 Tympanis columnaris
 Tympanis confusa
 Tympanis conspersa

Примітки 

Леоциоміцети
Роди грибів